Sint Gotthard of Gotthard kan verwijzen naar:
 Heilige Gotthard: Godehardus van Hildesheim, een Beierse heilige

Pas, massief en tunnels
 Gotthardpas, een bergpas genoemd naar Godehardus van Hildesheim
 Gotthardmassief, het bergmassief rond de Gotthardpas
 Gotthardtunnel, een tunnel voor treinen door het massief, al sinds 1882 in gebruik
 Gotthard-wegtunnel, een tunnel voor auto's, parallel aan de spoortunnel
 Gotthard-basistunnel, een derde tunnel door het massief voor treinen
 Gotthardbahn, een Zwitserse spoorwegmaatschappij met een spoorlijn door de Gotthardtunnel
 Gotthardspoorlijn, de spoorlijn van deze spoorwegmaatschappij
 Gotthard-Decke, een tektonische eenheid in de Zwitserse Alpen

Andere betekenissen
 Matterhorn Gotthard Bahn, een Zwitserse spoorwegmaatschappij
 Gotthard (band), een Zwitserse hardrockband;